De Coupe de la Ligue 2003/04 was de tiende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 23 september 2003 en eindigde op 17 april 2004 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. FC Sochaux versloeg FC Nantes na strafschoppen in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2004/05. FC Sochaux won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2003/04
Coupe de France 2003/04

2004
Bekervoetbal 2003/04